Rocquigny ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Rocquigny (Aisne)
 Rocquigny (Ardennes)
 Rocquigny (Pas-de-Calais)